Amerikai Egyesült Államok
Zion (Alabama)
Zion (Arkansas)
Zion (Illinois)
Zion Township (Lake megye, Illinois)
Zion (Maryland)
Zion Township (Stearns megye, Minnesota)
Zion (Missouri)
Zion (New Jersey)
Zion (Nyugat-Virginia)
Zion (Oklahoma)
Zion (Pennsylvania)
Zion (Wisconsin)

Egyéb
Zion Nemzeti Park, Amerikai Egyesült Államok
Zion, a Matrix világában az utolsó emberi város

Lásd még
Sion (egyértelműsítő lap)